Microcobitis est un genre de poissons téléostéens de la famille des Cobitidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Microcobitis est monotypique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Microcobitis misgurnoides.

Liste des espèces 
Selon :

 Microcobitis misgurnoides (Rendahl, 1944)

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 

Cobitidae
Cypriniformes (nom scientifique)
Poisson d'aquarium